Il doppio del DFS Classic 2000 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2000.

Corina Morariu e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rachel McQuillan e Lisa McShea hanno battuto in finale 6–3, 7–6(7–3) Cara Black e Irina Seljutina.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (ritiro)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Kimberly Po /  Anne-Gaëlle Sidot (quarti di finale)

 Cara Black /  Irina Seljutina (finale) 
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (primo turno) 
 Surina de Beer /  Nana Miyagi (quarti di finale) 
 Els Callens /  Alicia Molik (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

DFS Classic 2000